Marbury – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Autauga
 Marbury – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire